

Paradisio — дебютный студийный альбом одноимённой бельгийской поп-группы, выпущенный в 1997 году в Европе. В записи альбома приняла испанская певица Мариса. Продюсерами стал диджейский дуэт The Unity Mixers.

В 1998 году альбом был издан в России и Японии, однако с другой обложкой и другим названием («Tarpeia»). В 2010 году альбом стал доступен на всех цифровых платформах, с обложкой и названием переиздания 1998 года.

С альбома было выпущено пять синглов, в том числе самый успешный хит группы — песня «Bailando».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бельгии